

Patronyme 

 , la page d'homonymie.
 Leonardo Cremonini, un peintre italien (1925-2010).

Entreprise 
 Cremonini SpA, groupe alimentaire italien.